Municipio de Spalding puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spalding (condado de Menominee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Menominee.
 Municipio de Spalding (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.